Ранчо Сан Антонио има више значења:

 Ранчо Сан Антонио (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Антонио, Лас Анас (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Антонио, Ел Оасис (Нестлалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Сан Антонио ла Исла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Тепетлаосток), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Сан Антонио, Меса де ла Палма (Веветлан ел Чико), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Сан Антонио, Колонија Алваро Обрегон (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Антонио, Ел Кастањон (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Антонио (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику